Brochard ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Brochard der Deutsche (französisch für Burkhardt, auch Brochard l'Allemand oder l'Alemant), Dominikaner des 14. Jahrhunderts

 Françoise Brochard-Wyart (* 1944), französische Physikerin
 Laurent Brochard (* 1968), französischer Radrennfahrer
 Martine Brochard (* 1944), französische Schauspielerin
 Victor Brochard (1848–1907), französischer Philosoph und Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Brochart